Lernanthropus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av de Blainville 1822. Lernanthropus ingår i familjen Lernanthropidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Lernanthropus